Rezeption (von lateinisch recipere „aufnehmen“) steht für:

 Rezeption (Betreuung), ein Empfangstresen im Vorraum eines Gebäudes oder Raumes
 Rezeption, in Kommunikationsprozessen die Aufnahme einer Botschaft, siehe Rezipient
 Rezeption (Kunst), verstehende Aufnahme eines Kunstwerks durch den Betrachter, Leser oder Hörer
 Rezeption (Recht), Auf- oder Übernahme von Rechtsvorstellungen aus einer anderen Rechtsgemeinschaft

Siehe auch:
 Reception (Begriffsklärung)